Marek Černošek (* 22. července 1976 v Prostějově) je bývalý český hokejový obránce.

Hráčská kariéra 
S hokejem začínal v Prostějově, kde si s týmem zahrál 2. ligu a 1. ligu. Jeho debut v Extralize byl v sezoně 1996/97 v týmu HC Olomouc kde dohrál sezonu. Po sezoně Olomouc prodala licenci týmu HC Becherovka Karlovy Vary, kam následně přestoupil. V Karlových Varech odehrál 2 sezony (1997/1998). Po skončení smlouvy přestoupil do týmu HC Keramika Plzeň, odkud byl po 18 odehraných zápasech vyměněn do týmu HC Chemopetrol Litvínov za Josefa Straku. V Litvínově odehrál 2 sezony (1999/01) a v sezoně 1999/2000 se s týmem dostal do semifinále. V sezoně 2001/02 podepsal smlouvu s týmem HC Femax Havířov, kde odehrál sezonu. Po skončení sezony si ho vyhlídl tým HC Vítkovice Steel, kam následně přestoupil. Ve Vítkovicích odehrál 4 sezony a v sezoně 2005/06 byl po 5 odehraných zápasech poslán na hostování do týmu HC Sparta Praha. Ve Spartě zůstal a odehrál tam 5 sezon (2005–2010) ve kterých pomohl dvakrát vybojovat titul mistra Extraligy v sezónách 2005/06 a 2006/07 a také si zahrál s týmem Super six. Sezonu 2009/10 začal ve Spartě kde odehrál základní část, ale playoff odehrál v týmu HC Benzina Litvínov se kterým podepsal dvouletý kontrakt.. 4. června 2012 podepsal dvouletou smlouvu s klubem Rytíři Kladno , v týmu se stal alternativním hráčem.

Prvenství 
 Debut v ČHL - 17. září 1996 (HC Olomouc proti HC Petra Vsetín)
 První gól v ČHL - 28. února 1997 (HC Dukla Jihlava proti HC Olomouc, brankáři Ivu Čapkovi)
 První asistence v ČHL - 12. října 1997 (HC České Budějovice proti HC Becherovka Karlovy Vary)

Klubová statistika 

|-
| 1992/1993
| TJ Prostějov
| 2.ČSHL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1993/1994
| TJ Prostějov
| 1.ČHL
|
|0
|1
|1
|
|
|
|
|
|
|-
| 1994/1995
| HKC Prostějov
| 1.ČHL
|
|1
|4
|5
|
|
|
|
|
|
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1995/1996
| BHS Prostějov
| 1.ČHL
|43
|2
|9
|11
|22
|
|
|
|
|
|-
| 1996/1997
| HC Olomouc
| ČHL
|38
|1
|0
|1
|6
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1996/1997
| BHS Prostějov
| 1.ČHL
|12
|1
|5
|6
| —
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 1997/1998
| HC Becherovka Karlovy Vary
| ČHL
|40
|0
|4
|4
|49
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1997/1998
| HC MBL Olomouc
| 1.ČHL
|2
|0
|1
|1
|
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 1998/1999
| HC Becherovka Karlovy Vary
| ČHL
|43
|2
|4
|6
|16
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1998/1999
| HC Berounští Medvědi
| 1.ČHL
|1
|0
|0
|0
| —
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 1999/2000
| HC Keramika Plzeň
| ČHL
|18
|0
|1
|1
|18
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1999/2000
| HC Chemopetrol Litvínov
| ČHL
|26
|1
|9
|10
|57
|7
|0
|0
|0
|4
|-
| 2000/2001
| HC Chemopetrol Litvínov
| ČHL
|41
|3
|2
|5
|14
|4
|0
|0
|0
|0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2001/2002
| HC Femax Havřov
| ČHL
|51
|1
|10
|11
|75
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2002/2003
| HC Vítkovice Steel
| ČHL
|49
|4
|13
|17
|30
|6
|1
|2
|3
|6
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2003/2004
| HC Vítkovice Steel
| ČHL
|50
|1
|8
|9
|55
|6
|0
|2
|2
|2
|-
| 2004/2005
| HC Vítkovice Steel
| ČHL
|32
|2
|4
|6
|20
|12
|3
|4
|7
|8
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2005/2006
| HC Vítkovice Steel
| ČHL
|5
|0
|0
|0
|0
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2005/2006
| HC Sparta Praha
| ČHL
|44
|4
|7
|11
|22
|17
|2
|3
|5
|12
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2006/2007
| HC Sparta Praha
| ČHL
|51
|1
|6
|7
|84
|15
|0
|2
|2
|22
|-
| 2007/2008
| HC Sparta Praha
| ČHL
|44
|3
|4
|7
|74
|4
|0
|0
|0
|4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2008/2009
| HC Sparta Praha
| ČHL
|41
|4
|3
|7
|62
|11
|0
|0
|0
|16
|-
| 2009/2010
| HC Sparta Praha
| ČHL
|33
|0
|2
|2
|26
| —
| —
| —
| —
| —
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2009/2010
| HC Benzina Litvínov
| ČHL
| —
| —
| —
| —
| —
|5
|0
|0
|0
|2
|-
| 2010/2011
| HC Benzina Litvínov
| ČHL
|48
|4
|12
|16
|52
|6
|0
|0
|0
|2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2011/2012
| HC Verva Litvínov
| ČHL
|42
|3
|1
|4
|42
|11
|1
|3
|4
|4
|-
| 2012/2013
| Rytíři Kladno
| ČHL
|47
|2
|7
|9
|32
|9
|0
|1
|1
|14
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2013/2014
| Rytíři Kladno
| ČHL
|29
|1
|3
|4
|18
|—
|—
|—
|—
|—
|-
| 2013/2014
| HC Berounští Medvědi
| 1.ČHL
|1
|0
|0
|0
|0
|—
|—
|—
|—
|—
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v ČHL
! 770
! 37
! 100
! 137
! 728
! 102
! 6
! 14
! 20
! 92
|}

Turnaje v Česku

Super six

Reprezentace 

|-
| 2002
| Česko
| EHT
|3
|0
|0
|0
|0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2006
| Česko
| EHT
|6
|0
|0
|0
|0
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem na EHT
! 9 !! 0 !! 0 !! 0 !! 0
|}

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Narození 22. července
Narození v roce 1976
Narození v Prostějově
Hráči HC Prostějov
Žijící lidé
Čeští lední hokejisté
Čeští hokejoví obránci
Čeští hokejoví reprezentanti
Vítězové české hokejové extraligy
Hráči HC Kladno
Muži